Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 2000, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2000, è stato vinto da Jan Siemerink e John van Lottum. In finale hanno sconfitto Magnus Larsson e Fredrik Loven con il punteggio di 7-5, 7-66.

Teste di Serie

  Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (primo turno)
  Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

  Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
  Marc-Kevin Goellner /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 2000